Бахмутов — фамилия. Имеет женскую форму Бахмутова. Известные носители:
 Бахмутов, Антон Константинович — полковник, начальник штаба 38-й пехотной дивизии (1877—1881).
 Бахмутов, Борис Алексеевич (род. 1934) — советский футболист, судья.
 Бахмутов, Георгий Петрович (1914—2012) — советский и украинский художник.
 Бахмутов, Игорь Анатольевич (род. 1971) — российский хоккеист, функционер.
 Бахмутов, Сергей Иванович (род. 1947) — советский и украинский спортсмен и тренер.

 Бахмутова, Елена Леонидовна (род. 1962) — политический деятель Казахстана.

См. также 
 Бахмут
 
 Бахмутовка
 Новая Бахмутовка
 Весёлая Бахмутовка